Yakumo puede referirse a:

 Yakumo, una población japonesa en la prefectura de Hokkaidō.
 Yakumo, una antigua población japonesa en la prefectura de Shimane.
 El Yakumo, crucero acorazado que sirvió en la Armada Imperial Japonesa, único en su clase.
 Yakumo, empresa japonesa especializada en el audiovisuales.
 'Yakumo Kurama', personaje de relleno de la serie de anime Naruto.
 Yakumo Tatsu, OVA dirigida por Tomomi Mochizuki.
 Yakumo Tatsuro de Shinzō.
 Yakumo Tsukamoto, personaje del manga y anime School Rumble]].
 Yakumo Koizumi, periodista y escritor grecoirlandés.
 Yakumo Yukari, personaje de la serie de videojuegos Touhou Project.